Světová skupina Fed Cupu 2012 představovala nejvyšší úroveň soutěže, elitní skupinu, z níž vzešel celkový vítěz. Účastníci semifinále si zajistili účast v příštím ročníku. Týmy, které prohrály v 1. kole, musely podstoupit dubnovou baráž o udržení v nejvyšší skupině.

V listopadovém finále na domácí půdě přivítala Česká republika, obhájce titulu, družstvo Srbska, které k boji o stříbrný pohár nastoupilo poprvé v historii. Dějištěm finále se stala pražská O2 arena s kapacitou cca 14 000 míst. Na dvorci byl položen tvrdý povrch Novacrylic Ultracushion. Vítězem se podruhé v řadě stalo české fedcupové družstvo ve složení Lucie Šafářová, Petra Kvitová, Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká. Nehrajícím kapitánem byl Petr Pála. Češky zdolaly Srbky 3:1 na zápasy.

Účastníci

Pavouk

1. kolo

Rusko vs. Španělsko

Belgie vs. Srbsko

Itálie vs. Ukrajina

Německo vs. Česko

Semifinále

Rusko vs. Srbsko

Česko vs. Itálie

Finále

Česko vs. Srbsko

Vítěz

Reference 

Světová skupina 2012